Владимир Леви: Леви, Владимир Ефимович (род. 1952) — российский композитор, поэт, музыкант, лидер группы «Тамбурин».
 Леви, Владимир Львович (род. 1938) — советский и российский психолог, психиатр, автор популярных книг о психологии.